David Wilson es un nombre que puede referirse a:

Académicos 
 David John Wilson (1887–1976), juez estadounidense.
 David Gordon Wilson (1928–), ingeniero británico
 David M. Wilson (1931–), arqueólogo británico.
 David Sloan Wilson (1949–), biólogo estadounidense.
 David Wilson (1957–), ingeniero británico.

Artistas 
 David Henry Wilson (1937–), escritor británico.
 David Wilson (1949–), actor estadounidense.
 David Niall Wilson (1959–), escritor estadounidense.
 David Wilson (?–), director británico.
 David Wilson Page (?–), actor estadounidense.

Deportistas 
 Dave Wilson (1959–), jugador de fútbol americano estadounidense.
 Dave Wilson (1960–), nadador olímpico estadounidense.
 David Wilson (1966–), patinador canadiense.
 David Wilson (1967–), jugador de rugby australiano.
 David Wilson (1969–), futbolista británico.
 David Wilson (1991–), jugador de fútbol americano estadounidense.

Políticos 
 David Wilson (1935–), diplomático británico.